Esta é uma lista das cidades e lugares incorporados dos Estados Unidos com população superior a  habitantes, em ordem decrescente, de acordo com o censo americano de 2010 realizado pelo United States Census Bureau. Área de terra e densidade populacional também são fornecidas para dar uma ideia geral de quão densa cada cidade é. As capitais dos estados estão em negrito.

Devido ao fato do US Census Bureau normalmente não classificar as cidades de territórios dos Estados Unidos, juntamente com as dos cinquenta estados e Distrito de Colúmbia, as cidades de Porto Rico, com população superior a 8,000, são listados separadamente abaixo.

Cidades com população superior a  

Das nove cidades com mais de um milhão de habitantes, três estão localizadas no estado do Texas e duas na Califórnia; apenas uma é capital de estado. Todas as nove cidades possuem densidade populacional acima de  hab/km². Nova Iorque, é a única cidade do país com densidade superior a  hab/km², na frente de São Francisco, cuja densidade é de aproximadamente  hab/km².

Porto Rico 

A seguinte tabela mostra os municípios em Porto Rico com mais de cem mil habitantes segundo o censo de 2010 e a posição que teriam se fossem incluídos na tabela acima.

Cidades com maior crescimento populacional 

Lista baseada nas cidades com população superior a  segundo o censo nacional de 2000.

Ligações externas 
 

Estados Unidos
Cidade populacao
Populacao